PMD peut faire référence à:
 Psychose maniaco-dépressive, ou trouble bipolaire
 PMD (logiciel), outil de vérification de code Java
 PMD (rappeur), rappeur américain et moitié du groupe EPMD
 PMD (sigle militaire) , préparation militaire découverte
 PMD (production électrique), Puissance Maximale Disponible
 , Polarization Mode Dispersion, une perturbation linéaire dans un système de transmission sur fibre
 p-menthane-3,8-diol, composé naturel utilisé comme répulsif
 PMD (série de jeux vidéos) ,Pokémon Mystery Dungeon/Donjon Mystère